Revolta do Porto refere-se a: 

 Belfastada
 Revolta de 31 de Janeiro de 1891
 Monarquia do Norte
 Revolta de Fevereiro de 1927

Desambiguações de guerras e batalhas